Prowadzenie – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 15–17 września 2016. Mistrzynią świata w konkurencji prowadzenia została Słowenka Janja Garnbret, srebrny medal przypadł dla Belgijki Anak Verhoeven, a brązowy zdobyła również Słowenka Mina Markovič.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 15 września o godzinie 9:00 (czasu miejscowego).

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 75 wspinaczek sportowych. Polskie wspinaczki nie startowały w tej konkurencji.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
75 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 26 wspinaczek z najlepszymi wynikami. W ścisłym finale o medale walczyło 9 zawodniczek.

Faza finałowa 
W finale Słowenka Janja Garnbret i Belgijka Anak Verhoeven uzyskały maksymalny wynik tzw. "TOP-a".

 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

kobiet